El Greco è un mediometraggio documentario del 1973 diretto da Andreas Kapsias e basato sulla vita del pittore greco El Greco.

Trama

Collegamenti esterni
 

Film documentari greci
Film su El Greco